Алексе́й Ре́шетов: Решетов, Алексей Леонидович (1937—2002) — российский лирический поэт и писатель.
 Решетов, Алексей Михайлович (1921—2001) — военный лётчик, Герой Советского Союза.